Campoverdensi – abitanti di Campo Verde
Campoverdensi – abitanti di Campos Verdes